Астлан 3. Сексион има више значења:

 Астлан 3. Сексион, Корчо и Чилапиља (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Астлан 3. Сексион, Хавакте (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику